Григо́рий Алекса́ндрович Люби́мов (, там же) — советский и российский учёный в области механики сплошных сред, доктор физико-математических наук (1965), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2000).

Биография 
Родился в семье кадрового военного; двоюродный брат — учёный-механик Ю. Л. Якимов (1931—2010). В июле 1942 года отец погиб на фронте Великой Отечественной войны.

В 1950 году с золотой медалью окончил среднюю школу в Москве. Под влиянием В. Ф. Болховитинова в 1950 году поступил на механико-математический факультет МГУ, который окончил с отличием в 1955 году. Ученик академиков Л. И. Седова и Г. Г. Чёрного. В 1958—1960 годах — младший научный сотрудник кафедры гидромеханики механико-математического факультета МГУ. Кандидат физико-математических наук (1958), тема диссертации: «Метод решения задач газодинамики и магнитогидродинамики о течениях с сильными ударными волнами».

С мая 1960 года работал в Институте механики МГУ (заведующий лабораторией общей гидромеханики (1960—2004), главный научный сотрудник (с 2004) Доктор физико-математических наук (1965), тема диссертации: «Магнитогидродинамические течения с узкими слоями резкого изменения параметров потока и поля», профессор (1973). Создатель теории ионизирующих ударных волн (1959, с А. Г. Куликовским).

Опубликовал более 150 научных статей по газовой динамике, магнитной гидродинамике и динамике плазмы, биомеханике. Подготовил  наук.

Был председателем Научного совета РАН по биомеханике, заместителем председателя Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике (до 2011 года), ответственным секретарём редакции журнала «Известия РАН. Механика жидкости и газа».

В 1992 году выступил с предложением воссоздать церковь Мученицы Татианы при МГУ.

Жена — Татьяна Максимилиановна Баранович, кандидат физико-математических наук, профессор МИЭМ.

Скончался 7 марта 2023 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище (28 уч.).

Признание и награды 
 Почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2000) — за заслуги в научной деятельности
 Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003, с соавторами) — за работу «Нелинейные волны в сплошных средах, описываемые гиперболическими системами уравнений высокого порядка: разрывы и их структуры»
 Лауреат премии имени С. А. Чаплыгина АН СССР (1973) — за монографию «Магнитогидродинамические течения в каналах» (в соавт.)
 Заслуженный научный сотрудник МГУ (2003)
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2005)

Основные труды 
 Магнитная гидродинамика Учебник. 1-е издание (1962, с А. Г. Куликовским)
 Магнитогидродинамические течения в каналах (1972, с А. Б. Ватажиным, С. А. Регирером)

Примечания

Ссылки 
 Беседа с Г. А. Любимовым. Зачем механику церковь?
 Формула счастья. Интервью с Г. А. Любимовым
 Татьянин день глазами профессора Г. А. Любимова
 Слава России. Исторический календарь профессора Григория Любимова
 Григорий Любимов: О славе мехмата, секрете счастья и порядочных людях

Механики России
Сотрудники НИИ механики МГУ
Механики СССР
Заслуженные научные сотрудники МГУ
Авторы учебников
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Кавалеры ордена Святого благоверного князя Даниила Московского III степени
Похороненные на Ваганьковском кладбище